Ligusticum meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Venceslas Victor Jacquemont och Charles Baron Clarke. Ligusticum meoides ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
meoides